Баштино — название населённых пунктов.

Болгария 
 Баштино — село в Кырджалийской области.
 Баштино — село в Силистренской области.
 Баштино — село в Старозагорской области.

Украина 
 Баштино — село в Петровском районе Кировоградской области.

См. также 
 Баштин — горный хребет на Южном Урале.